Ева Ле Гальенн (,  — ) — англо-американская актриса и сценарист.

Карьера 
Родилась в Лондоне в семье английского поэта французского происхождения Ричарда Ле Гальенна () и датской журналистки Джули Норрегард. Её актёрский дебют состоялся в 1914 году в пьеса Мориса Метерлинка «Монна Ванна». Годом позже Гальенн гастролировала в США, а вскоре и вовсе там обосновалась, став уже в начале 1920-х популярной звездой Бродвея.

Через пару лет, разочаровавшись состоянием местных театров, Ле Гальенн основала в Нью-Йорке собственную театральную компанию «Civic Repertory Theatre» при финансовой поддержке её тогдашней любовницы Элис Делмар, состоятельной наследницы золотых приисков в Колорадо. В 1928 году актриса добилась большого успеха в театральных кругах Нью-Йорка за постановку пьесы Ибсена «Гедда Габлер», где также исполнила главную роль. Несмотря на это, в разгар Великой депрессии в 1935 году её театральная компания была расформирована. В дальнейшем актриса продолжила свою карьеру, много выступая на Бродвее и на прочих театральных сценах Нью-Йорка. В 1964 году Ле Галлиенн была вручена специальная премия «Тони» в знак признания за её 50-летную актёрскую карьеру.

Хотя актриса в первую очередь была известна своими театральными ролями, в её репертуаре присутствовали роли в кино и на телевидении. Наиболее яркой из них стала бабушка Пёрл в драме «Воскрешение» (1980), за роль которой 81-летняя актриса была номинирована на «Оскар», став при этом самой пожилой номинанткой за всю историю вручения премии Американской киноакадемии, пока в 1997 году её рекорд не побила 87-летняя Глория Стюарт. Последней её ролью стала одна из пациенток госпиталя, наряду с героинями Бренды Ваккаро и Блайт Даннер, в медицинском телесериале «Сент-Элсвер» в 1984 году.

Личная жизнь 
Эва Ле Галлиенн никогда не скрывала от друзей, что она лесбиянка, но, по сообщениям её близких, она постоянно испытывала из-за этого дискомфорт, пытаясь с этим бороться. Её личная жизнь никогда не подвергалась широкой огласке, и только её близкие друзья были в курсе её взаимоотношений. В первые годы её творчества в США Ле Галлиенн часто видели в компании актрис Таллулы Бэнкхед, Эстель Уинвуд и Блит Дали, известных в узких кругах своей бисексуальностью.

В 1918 году у неё завязался роман с Аллой Назимовой, которая благодаря своему высокому статусу в Голливуде, познакомила Ле Галлиенн со многим влиятельными театральными и кинодеятелями того времени. После их разрыва из-за ревности Назимовой, Эва Ле Галлиенн близко общалась с Беатрис Лилли и Лореттой Тейлор, а также в то время у неё был её единственный гетеросексуальный роман с британским актёром Бэзилом Рэтбоуном. В 1920-х у неё также были длительные романы с поэтессой Мерседес де Акоста и актрисой Джозефин Хатчинсон.

Последние годы жизни актриса провела в своём доме в небольшом городке Уэстон в штате Коннектикут, где 3 июня 1991 года скончалась в возрасте 92 лет.

Награды 
 Тони 1964 — «За достижения всей жизни»

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств